Asteropeiaceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych. Obejmuje jeden rodzaj Asteropeia, w obrębie którego wyróżnia się 8 gatunków. Rośliny te występują na Madagaskarze, głównie we wschodniej i północnej części wyspy.

Morfologia 
Drzewa i wspinające się krzewy. Liście skrętoległe, krótkoogonkowe, bez przylistków, pojedyncze, całobrzegie. Kwiaty drobne zebrane w wiechowatych kwiatostanach, których końcowe części są wierzchotkami. Wolnych działek kielicha i płatków korony jest po 5. Pręcików jest od 9 do 15, połączonych u nasady. Zalążnia górna z 2 lub 3 owocolistków. Owoce są grubościenne i jednonasienne.

Systematyka 
W dawniejszych systemach rośliny te klasyfikowano w pobliżu lub w obrębie rodziny herbatowatych (Theaceae). Odkrycie powiązań filogenetycznych z rodzinami włączanymi do rzędu goździkowców stało się możliwe dzięki badaniom molekularnym.
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla Physenaceae:

 Podział
Rodzaj: Asteropeia Du Petit-Thouars, Hist. Vég. Isles Austr. Afrique 51. Mai 1805
 Asteropeia amblyocarpa Tul.
 Asteropeia densiflora Baker
 Asteropeia labatii G.E.Schatz, Lowry & A.-E.Wolf
 Asteropeia matrambody (Capuron) G.E.Schatz, Lowry & A.-E.Wolf
 Asteropeia mcphersonii G.E.Schatz, Lowry & A.-E.Wolf
 Asteropeia micraster Hallier f.
 Asteropeia multiflora Thouars
 Asteropeia rhopaloides (Baker) Baill.

Przypisy 

Goździkowce